

Patronyme 

 Daniel Audet, homme public québécois, vice-président du conseil du patronat ;
 Evelyne Audet (1982-), animatrice de télévision québécoise ;
 Henri Audet (1918-), ingénieur québécois ;
 Jean-Paul Audet (1918-1993), professeur, théologue et philosophe québécois ;
 Jean-Paul Audet (1908-2000), architecte québécois ;
 Louis-Napoléon Audet (1881-1971), architecte québécois ;
 Louis-Philippe Audet (1903-1981), historien et professeur québécois ;
 Martine Audet (1961-), écrivaine québécoise ;
 Michel Audet (1940-), économiste et homme politique québécois ;
 Noël Audet (1938-2005), poète et romancier québécois ;
 Sylvestre Gérard Audet (1883-1972), général de corps d'armée français ;
 Viviane Audet (1981-), actrice et chanteuse québécoise.

Toponyme 

 Audet, municipalité du Québec.

Autres 

 'Audet IX est une planète appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme